Wojciech Jastrzębowski (1799–1882) – przyrodnik, pedagog i krajoznawca, jeden z głównych twórców ergonomii
 Wojciech Jastrzębowski (1884–1963) – artysta malarz i grafik, senator RP, rektor ASP w Warszawie, kapitan piechoty Wojska Polskiego